Trenter ist der Familienname folgender Personen:

 Stieg Trenter (1914–1967), schwedischer Journalist  und Kriminalschriftsteller
 Ulla Trenter (1936–2019), schwedische Schriftstellerin und Übersetzerin